Manussi ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Manussi (1850–1902), österreichischer Theaterschauspieler und -regisseur